De Stichting Ronnie Tober Foundation, genoemd naar de Nederlandse zanger Ronnie Tober,  heeft als doel het contact te bevorderen tussen mensen met een verstandelijke beperking en anderen in de samenleving middels het organiseren en stimuleren van culturele projecten en muzikale evenementen. 
Jaarlijks worden circa 50 personen uitgenodigd voor een compleet verzorgde midweek vakantie. Eveneens staan uitstapjes naar attractieparken op het programma. Zo gingen in 2006 1000 personen naar de Attractieparken Duinrell en Slagharen. In 2007 komt daar de Winterefteling nog bij en een midweek naar Disneyland Parijs.

Om financiën hiervoor te genereren (de Foundation ontvangt geen subsidies) organiseert de stichting twee evenementen per jaar. Een jaarlijkse golfdag in de eerste week van september en in november een benefietgaladiner in de Eusebius te Arnhem.

Externe link
http://www.ronnietoberfoundation.nl/

Nederlandse organisatie